

Geografia 
Regno Unito
 Shotton – cittadina del Flintshire, nel Galles
 Shotton – villaggio della contea di Durham, in Inghilterra
 Shotton – villaggio del Northumberland, in Inghilterra

Persone 
 Burt Shotton – giocatore di baseball statunitense
 Caroline Shotton – artista britannica
 Liam Shotton – calciatore inglese
 Malcolm Shotton – calciatore e allenatore inglese
 Pete Shotton – imprenditore inglese
 Ryan Shotton – calciatore inglese

Trasporti 
 Stazione di Shotton – stazione ferroviaria di Shotton, nel Galles (Regno Unito)